Muzeum chleba může být:

 Muzeum Chleba – muzeum, Radzionków, okres Tarnovské Hory, Polsko
 Muzeum Chleba Ustka – muzeum, Ustka, Polsko 
 Minimuzeum másla a chleba – muzeum, Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec, Česko
 Paneum –  muzeum chleba,  Asten, Horní Rakousy, Rakousko
 Skansen Chleba –  muzeum a prodejna chleba, Ustronie Morskie, okres Kołobrzeg, Polsko 
 Warszawskie Muzeum Chleba – muzeum, Varšava, Polsko 

Technická muzea